Castellví ist der Familienname folgender Personen:

 Francesc de Castellví i de Vic († 1506), valencianischer Poet, Minister und königlicher Verwalter
 Ildefons Civil i Castellví (1889–1936), katalanischer Kirchenmusiker und Benediktinermönch aus dem Kloster Montserrat